

Botanique 
 Corydale, plante herbacée vivace, de la famille des Papaveraceae, annuelle ou vivace, ayant un pétale en éperon ressemblant à l'aigrette des alouettes (le mot grec ancien κορυδός ou κορυδαλλός signifie alouette huppée) et dont la racine, chez certaines espèces, est utilisée pour ses propriétés médicales.

Entomologie 
 Corydale, espèce d'insecte du genre Corydalus d'Amérique du Nord, à grandes ailes et à mandibules puissantes en forme de faux, dont les larves aquatiques sont carnivores et sont utilisées comme appât par les pêcheurs.

Homonymie en biologie